gromada Chełmsko Śląskie (1954–1956) (powiat kamiennogórski)
 gromada Chełmsko Śląskie (1962–1972) (powiat kamiennogórski)